Deltocephalini  — триба прыгающих насекомых из подсемейства цикадок Deltocephalinae (Cicadellidae). Встречаются повсеместно.

Описание 
Среднего и мелкого размера цикадки разнообразного цвета. Голова равна или уже пронотума. Усики короткие. Оцеллии развиты.  Передние крылья макроптерные и брахиптерные. Макросетальная формула задних бёдер равна 2+2+1. Жилкование передних крыльев сетчатое. Deltocephalini питаются травянистой растительностью, наиболее разнообразны и обильны в пастбищных экосистемах. Несколько видов имеют важное экономическое значение как переносчики возбудителей болезней. Виды Graminella nigrifrons (Forbes, 1885), Maiestas dorsalis (Motschulsky, 1859) и Endria inimica (Say, 1830) являются переносчиками патогенов кукурузы, риса и пшеницы, соответственно.

Систематика 
Морфологический и молекулярно-генетический анализ показал, что Deltocephalini это монофилетическая группа близко родственная к трибе Paralimnini, а эти две трибы образуют общую кладу с трибой Tetartostylini. Триба Deltocephalini включает 68 родов и более 580 видов.

Примечания

Литература 
 Zahniser James N., Christopher H. Dietrich. 2010. Phylogeny of the leafhopper subfamily Deltocephalinae (Hemiptera: Cicadellidae) based on molecular and morphological data with a revised family-group classification. — Systematic Entomology. Volume 35, Issue 3, pages 489—511, July 2010
  doi: 10.5852/ejt.2013.45

Deltocephalinae